NYA steht als Abkürzung für:
 National Youth Administration, US-amerikanische New-Deal-Institution 
 National Youth Agency, britische Bildungseinrichtung 
 North Yarmouth Academy, Schule in Yarmouth, Maine 

Nya steht für:
 Nya (Rapper) (* 1970), Schweizer Rapper
 Nya (Kult), Besessenheitskult in Mali
 Nya (Jawi-Buchstabe), Buchstabe im Jawi-Alphabet 

nya steht für:
 Chichewa, Sprache der Chewa (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:
 NIA
 Niya

Abkürzung